Зубцово — деревня в Ливенском районе Орловской области России.

Входит в Здоровецкое сельское поселение.

География 
Расположена на правом берегу реки Лесная Ливенка севернее деревни Красово, с которой граничит.

Через деревню проходит автодорога, выходящая на автомобильную дорогу 54К-5. В Красово имеются три улицы — Ашихминка, Вишневая и Полевая.

Население

Примечания

Ссылки 
 Зубцово (деревня)

Населённые пункты Ливенского района